Gemünden ist der Name folgender Ortschaften:
 Gemünden am Main, Stadt im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Gemünden (Daun), Stadtteil von Daun im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Gemünden (Felda), Gemeinde im Vogelsbergkreis, Hessen
 Gemünden (Wohra), Stadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Gemünden (Hunsrück), Gemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Gemünden (Westerwald), Gemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Gemünden (Taunus), Ortsteil der Gemeinde Weilrod im Hochtaunuskreis, Hessen

Gemünden ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Georg Gemünden (* 1949), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Petra von Gemünden (* 1957), deutsche Theologin